Esistono più comuni francesi con questo nome

Rouvray – Côte-d'Or
Rouvray – Eure
Rouvray – Yonne

Pagine correlate 
Rouvray-Catillon, commune française de la Seine-Maritime
Rouvray-Saint-Denis, commune française d'Eure-et-Loir
Rouvray-Sainte-Croix, commune française du Loiret
Rouvray-Saint-Florentin, commune française d'Eure-et-Loir
Saint-Étienne-du-Rouvray, commune française de la Seine-Maritime
Sincey-lès-Rouvray, commune française de Côte-d'Or